Karol Drzewiecki e Gonçalo Oliveira erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non difendere il titolo.

In finale Hans Hach Verdugo e Austin Krajicek hanno sconfitto Robert Galloway e John-Patrick Smith con il punteggio di 6-0, 6-3.

Teste di serie 

  Hans Hach Verdugo /  Austin Krajicek (campioni)
  Nathaniel Lammons /  Jackson Withrow (semifinale)

  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (semifinale) 
  Robert Galloway /  John-Patrick Smith (finale)

Wildcard 

  Manuel Sanchez /  Bernard Tomić (primo turno)

  Emiliano Aguilera Guerrero /  Rodrigo Pacheco Méndez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Challenger 2022